Trebes bezeichnet:
 Trèbes, französische Gemeinde im Département Aude
 Trebes (Wilhelmsthal), Ortsteil der Gemeinde Wilhelmsthal, Landkreis Kronach, Bayern
 Třebeš (deutsch Trebesch), Ortsteil der Stadt Hradec  Králové (deutsch Königgrätz) in Nordostböhmen, Tschechien

Trebes ist der Name folgender Personen:
 Horst Trebes (1916–1944), deutscher Fallschirmjäger-Offizier in der Wehrmacht
 Klaus Trebes (1947–2011), deutscher Koch, Restaurantbesitzer und gastronomischer Publizist

Siehe auch:
 Trebeß
 Trebesch